Miejscowości w USA:
 Kalkaska – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
Gminy w USA:
 Kalkaska (ang. Kalkaska Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kalkaska (ang. Kalkaska County) – w stanie Michigan